Morawa kan syfta på följande platser:

Australien 

 Morawa (ort), Western Australia, 
 Morawa (region), Western Australia,

Polen 

 Morawa (vattendrag), Nedre Karpaternas vojvodskap, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar